Гопцевич () — фамилия.

Известные носители:

  (1955—2000) — югославский спортсмен; игрок в водное поло.
  (1809—1861) — купец и судовладец; отец Лео Бреннера.
 Гопцевич, Спиридон (1855–1936) — сербско-австрийский астроном, историк и журналист, был известен также под псевдонимом Лео Бреннер.
  (1765—1850) — крупный австрийский судовладелец.